Miejscowości w Polsce:
 Półwiesk Duży
 Półwiesk Mały